Notopterygium forrestii är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Notopterygium forrestii ingår i släktet Notopterygium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
forrestii